Oriola KD — финский фармацевтический распространитель.

Деятельность

Собственники и руководство 
Крупнейшие акционеры — Varma Mutual Pension Insurance Company (4,62 % голосующих акций), Mutual Insurance Company Eläke-Fennia (4,18 %), Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company (4,11 %).

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Компании Финляндии